Miejscowości w USA:
 Willmar – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
Gminy w USA:
 Willmar (ang. Willmar Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi